KUTS steht für:
 Bruce Brothers Huntsville Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Huntsville (Texas), Texas

Kuts steht für:
 Krafty Kuts, britischer Produzent elektronischer Musik, Labelbetreiber und DJ

Siehe auch:
 KUZ
 Kutz

Abkürzung